Plano (od łac. in plano „w stanie gładkim” z planum  r.nij. od planus „płaski, równy”) – w typografii to arkusz papieru o formacie sita, nie składany, niemający złamów, całkowicie rozpostarty, który tworzy jedną kartę i dwie stronice.

Przypisy

Zobacz też 
 recto
 verso
 folio

Typografia